Lista meczów reprezentacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej B mężczyzn w piłce nożnej.

Bibliografia 
 

Niemiecka Republika Demokratyczna B
Reprezentacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej w piłce nożnej